Miejscowości w USA:
 Lake Hamilton – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Garland
 Lake Hamilton – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Lake Hamilton (ang. Lake Hamilton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Garland